Maitlis ist der Name von

 Emily Maitlis (* 1970), britische Journalistin, Filmemacher- und Nachrichtensprecherin
 Peter Maitlis (1933–2022), britischer Chemiker